Miejscowości we Francji:

 Aigrefeuille (Górna Garonna)
 Aigrefeuille-d’Aunis
 Aigrefeuille-sur-Maine